TNL est un sigle pouvant signifier :

 Terre-Neuve-et-Labrador
 Tramway de Nice et du Littoral, ancienne compagnie de transport (Nice, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France)
 Nice TNL, centre commercial bâti sur un ancien dépôt de la compagnie Tramway de Nice et du Littoral ou TNL (Nice, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France)
 Tineretul Naţional Liberal, la branche des jeunes du Parti national libéral roumain